Der Begriff Return bezeichnet:
 beim Tennis den Schlag, der auf den Aufschlag folgt, mit dem man also den Aufschlag zurückbringt, siehe Tennis#Return
 die Eingabetaste einer Tastatur
 den Rücksprung eines Prozessors aus einem Unterprogramm, siehe Sprunganweisung
 den Befehl für diesen Rücksprung, siehe Anweisung (Programmierung).
 die Kurzbezeichnung des 2006 gegründeten österreichischen Vereins „Forum für Unternehmensrestrukturierung und Turnaround-Management“ („Re-Turn“)
 eine 2009 erstmals erschienene Zeitschrift für Benutzer von 8-Bit-Computern wie Commodore 64, Atari 2600 und Nintendo Entertainment System.
 einen Vornamen des US-amerikanischen Politikers Return Jonathan Meigs junior (1764–1825)
 Return (Kurzfilm), Kurzfilm von Ghiath Al Mhitawi (2022)

Siehe auch:
 Return Code (Rückgabe-Status in der Informatik)
 Return Point, Landspitze von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 The Return